Mario Kempe (né le  à Kramfors en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le frère d'Adrian Kempe.

Biographie

Carrière en club 
Formé à Kramfors-Alliansen, il rejoint les équipes de jeunes du MODO Hockey. Il est choisi au premier tour, en trente-sixième position par les Fog Devils de Saint-Jean lors de la sélection européenne 2006 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et débute dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est sélectionné au cinquième tour, en cent-vingt-deuxième position par les Flyers de Philadelphie lors du Repêchage d'entrée dans la LNH 2007. Il passe professionnel avec le Rögle BK dans l'Elitserien en 2008.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a pris part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || Fog Devils de Saint-Jean || LHJMQ ||62 ||23 ||19 ||42 ||51 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2007-2008 || Fog Devils de Saint-Jean || LHJMQ ||48 ||25 ||24 ||49 ||36 ||6 ||4 ||3 ||7 ||8
|-
|2008-2009 || Mora IK || Allsvenkan ||17 ||9 ||3 ||12 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Rögle BK || Elitserien ||30 ||2 ||8 ||10 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-         
|-
|2008-2009 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2         
|-
|2009-2010 || Rögle BK || Elitserien || 51|| 7|| 11|| 18|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Djurgården Hockey || Elitserien || 54|| 10|| 7|| 17|| 6|| 7|| 0|| 0||0 || 0
|-
|2011-2012 || Djurgården Hockey || Elitserien || 52|| 8|| 7|| 15|| 14|| || || || ||
|-
|2012-2013 || MODO Hockey || Elitserien || 53|| 15|| 12|| 27|| 12|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014 || MODO Hockey || SHL || 54|| 9|| 8|| 17|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015|| HK Vitiaz || KHL|| 54|| 13|| 19|| 32|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Vitiaz || KHL ||56 ||12 ||5 ||17 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || HK Vitiaz || KHL ||56 ||14 ||20 ||34 ||28 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH||47 ||18 ||19 ||37 ||22 ||9 ||4 ||3 ||7 ||6
|-
| 2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH||18 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH || 10 || 5 || 6 || 11 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 52 || 4 || 5 || 9 || 18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Reign d'Ontario || LAH || 16 || 3 || 8 || 11 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020|| HK CSKA Moscou || KHL||28 || 5 || 15 || 20 || 6 || 4 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2020-2021 || HK CSKA Moscou || KHL || 34 || 11 || 11 || 22 || 20 || 12 || 0 || 0 || 0 || 31
|-
| 2021-2022 || HK Dinamo Minsk || KHL || || || || || ||

|70 || 6 || 7 || 13 || 22 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

| 2006 || align=left| Suède U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 5|| 0|| 1|| 1|| 27|| 0|| align="left"| Sixième place
|-
| 2008 || align=left| Suède U18 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2019 || align=left| Suède|| align=left|Championnat du monde || 4 || 1 || 1 || 2 || 2 || +1 ||align=left| place
|-
| 2021 || align=left| Suède|| align=left| Championnat du monde || 7 || 2 || 0 || 2 || 0 || +2 ||align=left| place

Notes et références 

Naissance en septembre 1988
Naissance à Kramfors
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur du Rögle BK
Joueur du Mora IK
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du MODO hockey
Joueur du HK Vitiaz
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur du HK Dinamo Minsk